Yrjö est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarno Yrjö-Koskinen (1885-1951), homme politique finlandais

Prénom
Yrjö Ahmavaara (1929-2015), mathématicien et physicien finlandais
Yrjö Asikainen (1928-2008), joueur finlandais de football
Yrjö Blomstedt (1871-1912), architecte et ethnologue finlandais
Yrjö Hietanen (1927-2011), kayakiste finlandais
Yrjö Johannes Eskelä (1886-1949), homme politique finlandais
Yrjö Kilpinen (1892-1959), compositeur finlandais
Yrjö Kokko (1903-1977), écrivain et vétérinaire finlandais
Yrjö Lehtilä (1916-2000), athlète finlandais en lancer du poids
Yrjö Liipola (1881-1971), sculpteur finlandais
Yrjö Lindegren (190-1952), architecte finlandais
Yrjö Nikkanen (1914-1985), athlète finlandais en lancer du javelot
Yrjö Ollila (1887-1932), artiste-peintre impressionniste finlandais
Yrjö Rantanen (né en 1950), joueur d'échecs finlandais
Yrjö Saarela (1884-1951), lutteur olympipque finlandais
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830-1903), homme politique finlandais
Yrjö Sirola (1876-1936), homme politique finlandais
Yrjö Väisälä (1891-1971), astronome et physicien finlandais
Yrjö Vaskinen (1892-1963), architecte finlandais
Yrjö Wichmann (1868-1932), linguiste finlandais

Voir aussi
Famille Yrjö-Koskinen, famille de la noblesse finlandaise
Fondation Yrjö-Jahnsson, fondation de recherche en économie et médecine
Prix Yrjö-Jahnsson, prix pour un économiste européen
(2804) Yrjö, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom